Aiaaira (abchaziska: Аиааира) är republiken Abchaziens nationalsång sedan år 1992. Texten är skriven av Gennadi Alamia och musiken komponerades av Valera Tjkaduwa.

Text

Se även 
Nationalsång
Lista över nationalsånger

Referenser

Noter 

Kultur i Abchazien
Nationalsånger i Asien